Wiss ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Wiss (* 1990), Schweizer Fußballspieler
Alfons Wiss (1880–1942), Schweizer Bildhauer
 Benno Wiss (* 1962), Schweizer Radrennfahrer
 Jarkko Wiss (* 1972), finnischer Fußballspieler und -trainer

Wiss steht für:
 Wiss Platte, Berg auf der Grenze zwischen der Schweiz und Österreich, siehe Weißplatte

Die Abkürzung WISS steht für:
 WISS Schulen für Wirtschaft Informatik Immobilien, Schweizer Bildungseinrichtung

Siehe auch:
 Wiß
 Wyss

WISS